Die China Open 2019 im Tischtennis waren das dritte Turnier der ITTF World Tour 2019. Sie fanden vom 28. Mai bis 2. Juni 2019 im chinesischen Shenzhen statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Die China Open 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 23. November 2019)
 Die World Tour 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 23. November 2019)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Shenzhen
Tischtenniswettbewerb in der Volksrepublik China
Tischtennisveranstaltung 2019